Szwajcaria:
 Adelboden – miejscowość w gminie Steinen, w kantonie Schwyz
 Adelboden – miejscowość w gminie Wikon, w kantonie Lucerna
 Adelboden – gmina w kantonie Berno, w okręgu Frutigen-Niedersimmental